Hawkins är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alvin Hawkins
 Barry Hawkins
 Benjamin Hawkins
 Cole Hawkins
 Coleman Hawkins
 Corey Hawkins
 Courtney Hawkins
 Dale Hawkins
 Dan Hawkins
 Edwin Hawkins
 Hersey Hawkins
 Jack Hawkins
 Jeff Hawkins
 Jennifer Hawkins
 John Hawkins
 John Hawkins (kompositör)
 John Hawkins (musikhistoriker)
 Justin Hawkins
 Martin Hawkins
 Paul Hawkins
 Paula Hawkins
 Paula Hawkins (författare)
 Richard Hawkins
 Ronnie Hawkins
 Sally Hawkins
 Screamin' Jay Hawkins
 Sophie B. Hawkins
 Stephen Hawkins
 Taylor Hawkins
 Trip Hawkins
 William Hawkins

Engelska efternamn